Koszajec peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Koszajec, village du powiat de Pruszków
 Koszajec, village du powiat de Sochaczew